Skelley est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1966), acteur doubleur américain
 (né en 1993), judoka paralympique britannique
, ingénieur et administrateur britannique
 (1918-1971), joueur australien de football australien

Voir aussi
 (né en 1979), joueur ghanéen de football

Homonymie de patronyme